Mexicaltzingo steht für:

 Mexicaltzingo (Guadalajara, Jalisco), Barrio in der mexikanischen Stadt Guadalajara
 Municipio Mexicaltzingo (San Mateo Mexicaltzingo), eine Gemeinde im mexikanischen Bundesstaat México